Qaravəlili – centro abitato del distretto di Balakən, in Azerbaigian
 Qaravəlili – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian